Стивен Филип Каммингс (, род.  в Клаттербридже, Уиррел, Великобритания) — британский трековый и шоссейный велогонщик. Серебряный призёр Летних Олимпийских игр 2004 года, чемпион мира 2005 года и многократный чемпион Великобритании в командной гонке преследования. Участник Летних Олимпийских игр 2008.

Победы на треке 
 2001
  Чемпион Великобритании в командной гонке преследования
 2004
  Олимпийские игры — 2-ое место в командной гонке преследования
 2005
  Чемпион мира в командной гонке преследования
  Чемпион Великобритании в командной гонке преследования
 2006
  Игры Содружества — 1-ое место в командной гонке преследования
  Чемпион Великобритании в командной гонке преследования

Победы на шоссе

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Велогонщики Великобритании
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы Игр Содружества по велоспорту